Hutanopan (Halongonan), een plaats in Indonesië
Hutanopan (Sosa), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing